Bella Cup 2007 – tenisowy turniej ITF kategorii ITF Women’s Circuit w sezonie 2007 z cyklu Bella Cup rozgrywany w dniach 9–15 lipca 2007 roku w Toruniu na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 25 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Bibliografia 
 

2007 w polskim sporcie
2007 w tenisie ziemnym
2007